Hà Đức Chinh – calciatore vietnamita
 Kieu Chinh – attrice vietnamita naturalizzata statunitense
 Lê Tú Chinh – velocista vietnamita
 Phạm Minh Chính – politico e militare vietnamita
 Trường Chinh – politico vietnamita, segretario generale del Partito dei Lavoratori del Vietnam e Presidente del Vietnam